Andreas Berg kan avse

 Andreas Bergh (född 1973), nationalekonom
 Andreas Berg (handbollsspelare) (född 1992)
 Andreas Berg (illustratör) (född 1965)
 Andreas Bergh (musiker) (född 1977), sångare i Deathstars
 Andreas Berg (tävlingsdansare) (aktiv 2001–2007)